L'edizione 1906-07 della Serie A svizzera vide la vittoria finale del Servette FC Genève.

Formula 
Le 16 squadre di Serie A furono suddivise in tre gironi a carattere regionale. Alla vittoria venivano assegnati 2 punti, al pareggio 1 punto e zero punti alla sconfitta. Il vincitore di ogni girone partecipava alle finali.

Classifiche gironi

Girone Est

Risultati

Girone Centro

Risultati

Girone Ovest

Risultati 
Il comitato centrale dell'ASF decise dopo richiesta, di annullare le partite La Chaux de Fonds-Servette 3-1,Servette-La Chaux de Fonds 1-3, Servette-Montriond Losanna 0-0, dopo accertamento fatto riguardo ai calciatori Jaeger e Weibel-Kratzmann. Questi calciatori avevano partecipato al campionato tedesco, quindi non erano qualificati a giocare nel campionato svizzero di quella stagione. Queste partite furono ripetute.

Girone Finale

Classifica Finale

Risultati

Verdetto

Note

Calcio nel 1906
Calcio nel 1907
1906-1907